Oratorio di San Sebastiano ad Altare
 Oratorio di San Sebastiano a Breganzona (Lugano)
 Oratorio di San Sebastiano a Casale Marittimo
Oratorio di San Sebastiano a Castiglione della Pescaia
Oratorio di San Sebastiano a Chiusavecchia
Oratorio di San Sebastiano a Chiusdino
Oratorio di San Sebastiano a Finale Ligure
Oratorio di San Sebastiano de' Bini a Firenze
Oratorio di San Sebastiano a Forlì
 Oratorio di San Sebastiano a Montopoli in Val d'Arno
Oratorio di San Sebastiano a Pistoia
Oratorio di San Sebastiano a Prato
Oratorio di San Sebastiano a Rossiglione superiore
Oratorio di San Sebastiano a Rossiglione inferiore
 Oratorio di San Sebastiano a Stella

Pagine correlate 
 Chiesa di San Sebastiano